Вільня́нка — село в Україні, в Оріхівському районі Запорізької області. Населення становить 232 осіб.

Географія 
Село Вільнянка знаходиться на відстані 1 км від села Обще, за 2 км від села Василівське та за 25 км на північний схід від районного центру. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Історія 
Вільнянку заснували в 1810 році колишні запорізькі козаки.

Пам'ятки 
 
 Братська могила радянських воїнів. Поховано 4 чол.
 Пам'ятник воїнам — односельцям.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Вільнянка 
 Історія міст і сіл УРСР / Гол. ред. Тронько П. Т., том 8, Запорізька область (1970)

Села Запорізької області